Шабанци могу бити:

 Шабанци (Горажде), насељено место у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ
 Шабанци (Илијаш), насељено место у општини Илијаш, Федерација БиХ, БиХ
 Шабанци (Трново), насељено место у општини Трново, Федерација БиХ, БиХ